

Серники — село в Львівському районі Львівської області
 Серники — село в Вараському районі Рівненської області

Серники — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Серники — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Серники — село в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства

 Серники — село в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Серники — сільська гміна у Польщі, в Любартівському повіті Люблінського воєводства

Див. також 
 Сірники (значення)